Гуавьяре:

 Гуавьяре — река в Колумбии и Венесуэле, левый приток реки Ориноко.
 Гуавьяре — один из департаментов Колумбии.